Lákka kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Lákka (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 
 Lákka (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Achaḯas, 
 Lákka (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Péllis, 

Robotskapade Greklandförgreningar